AV, Av eller av kan avse:

 av – ISO 639-2 alpha-2 för språket Avariska
 AV – ansvarig förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor i Sverige, se Arbetsmiljöverket
 AV-teknik – medietekniska hjälpmedel

Se även 
 AW